Södö kan syfta på följande platser:

Åland 

 Södö, Åland, Sottunga, 
 Södö, Houtskär, Åboland, 
 Södö, Iniö, Åboland,

Se även
Sördö
Söderö
Söderön
Stora Södö
Lilla Södö

Robotskapade Finlandförgreningar